Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a női 10 méteres toronyugrás versenyeit augusztus 20-án rendezték. A versenyszámban 16-an indultak. A győztes a svéd Ulrika Knape lett. A magyar induló Rozgonyi Mária a 8., Kelemen Ildikó a 15.  helyen végzett.

Eredmények

Források
 

Műugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon